Korsviktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korsviktjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Korsviktjärnarna, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn